Caliacra se poate referi la:
 Capul Caliacra
 Județul Caliacra (interbelic)
 Goeleta cu trei catarge „Kaliakra”, navă-școală a marinei bulgare.